Мираки () — посёлок городского типа в Шахрисабзском районе Кашкадарьинской области, Узбекистан. Посёлок расположен в 29 км от железнодорожной станции Китаб (на линии Гузар — Китаб).

Статус посёлка городского типа с 1986 года.

В Мираки находится климатический курорт и санаторий.

Население

Ссылки 

Посёлки городского типа Шахрисабзского района